Sverdlovskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Sverdlov Aūdany, distrikt, Zjambyl,

Kirgizistan 

 Sverdlovskiy Rayon (distrikt), Bisjkek, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar